Trawny steht für:

 Trawny (Fluss), linker Zufluss des Wielki Rogoznik in Polen 

Namensträger
 Dieter Trawny (* 1939), deutscher Fußballspieler der 1960er Jahre
 Peter Trawny (* 1964), deutscher Philosoph und Hochschullehrer